Nord og Syd har flere betydninger:

Bøger
 Nord og Syd (roman) – en roman af Elizabeth Gaskel.
 Nord og Syd (novelleserie) – en romanserie af John Jakes.

Tidsskrifter
 Nord og Syd (tidsskrift) – et dansk tidsskrift udgivet af Meïr Aron Goldschmidt fra 1847 til 1859.

Film og TV
 Nord og Syd (film) – en britisk tv-film fra 2004, baseret på romanen af Elizabeth Gaskel.
 Nord og Syd (tv-serie) – en amerikansk tv-serie fra 1985, 1986 og 1994, baseret på romanerne af John Jakes.

Andet
 North and South (computerspil) – et computerspil fra 1989.
 Nord og Syd (forsikringsselskab) – et tidligere dansk forsikringsselskab.

Se også 
 Nord og Syd